Куинстаун:

 Куинстаун — город в Новой Зеландии.
 Куинстаун — аэропорт в Новой Зеландии.
 Куинстаун — город в Австралии.
 Куинстаун — город в Южно-Африканской Республике.
 Куинстаун — прежнее название города Ков в Ирландии.